język korupun (kimyal)
 język nalca (kimyal)